Armenië
 Servië
 België (inclusief Belgisch-Congo)
 Japan
 San Marino
 Andorra
 China
 Brazilië
 Bolivia
 Costa Rica
 Cuba
 Guatemala
 Haïti
 Honduras
 Koninkrijk Roemenië
 Ecuador
 Nicaragua
 Uruguay
 Panama
 Peru
 Siam
 Portugal
Om terug te keren naar het hoofdartikel klikt U hier.

Eerste Wereldoorlog naar land